Санта Катарина Лачатао има више значења:

 Општина Санта Катарина Лачатао (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Катарина Лачатао (Санта Катарина Лачатао, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику